Храм Иоанна Кронштадтского — название православных храмов, освящённых во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского.

Обиходные названия: Иоанно-Кронштадтская церковь, Иоанно-Кронштадтский собор.

Престольный праздник — 14 июня.

 Храм Иоанна Кронштадтского — в Жигулёвске, Самарская область.
 Храм Иоанна Кронштадтского — в Мелитополе, Запорожская область.
 Храм Иоанна Кронштадтского на Кронштадтской площади — в Санкт-Петербурге.
 Храм Иоанна Кронштадтского — в Кувасае.
 Церковь Иоанна Кронштадтского — в Ростове-на-Дону.